

Geografia
 Cantone di Saint-Astier – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Périgueux
 Saint-Astier – comune francese nel dipartimento della Dordogna, regione dell'Aquitania
 Saint-Astier – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna, regione dell'Aquitania
 Saint-Martin-l'Astier – comune francese nel dipartimento della Dordogna, regione dell'Aquitania

Persone
 Alexandre Astier (1974) – compositore, attore, regista, umorista, sceneggiatore, montatore e scrittore francese
 Raphaël Astier (1976) – pentatleta francese

Altro
 236984 Astier – asteroide della fascia principale